Fieseler steht für:
 eine Flugzeugfabrik: Fieseler Flugzeugbau, siehe Gerhard-Fieseler-Werke
 eine Flugbombe im Zweiten Weltkrieg, siehe Fieseler Fi 103

Fieseler ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Fieseler (* 1955), deutsche Osteuropahistorikerin
 Gerhard Fieseler (1896–1987), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Herbert Fieseler (1924–2018), deutscher Architekt und Buchautor
 Peter Fieseler (* 1977), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Fisler